Eyton heißen folgende geographische Objekte:
 Eyton (Herefordshire), Dorf in Herefordshire, England
 Eyton on Severn, Dorf in Shropshire, England
 Eyton upon the Weald Moors, Dorf in Shropshire, England

Eyton ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Eyton (* 1923), britischer Maler und Kunsthochschullehrer 
 Thomas Campbell Eyton (1809–1880), britischer Naturforscher 
 Thomas Eyton (1777–1855), britischer  Barrister, Sheriff von Shropshire, Vater von Thomas Campbell Eyton
 Thomas Eyton of Eyton (?–1816), Vater von Thomas Eyton

Siehe auch: 
 Ayton